México
 Querétaro (estado) — no passado oficialmente chamado Querétaro de Arteaga
 Santiago de Querétaro — também chamada simplesmente Querétaro; capital do estado homónimo
 Querétaro Fútbol Club — da cidade acima

Desambiguações de topônimos